Reset:

 Reset — процесс перезагрузки системы.
 Reset — канадская панк-рок-группа образовавшаяся в Монреале, провинции Квебек.